Швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США. Федерер выиграл третий из четырёх турниров Большого шлема в 2004 году.

Прошлогодний чемпион Энди Роддик защищал свой титул, однако в четвертьфинале уступил Йоахиму Юханссону. Тим Хенмен единственный раз в карьере дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США, для него это был шестой и последний полуфинал на турнирах Большого шлема.

Посев 

  Роджер Федерер (титул)
  Энди Роддик (четвертьфинал)
  Карлос Мойя (третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Финал)
  Тим Хенмен (полуфинал)
  Андре Агасси (четвертьфинал)
  Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Гастон Гаудио (Второй раунд)
  Николас Массу (Второй раунд)
  Райнер Шуттлер (Первый раунд)
  Себастьен Грожан (второй раунд)
  Марат Сафин (первый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
  Парадорн Шричапан (Третий раунд)
  Андрей Павел (Четвёртый раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Первый раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Николас Кифер (Четвёртый раунд)
  Густаво Куэртен (Первый раунд)
  Тейлор Дент (Второй раунд)
  Доминик Хрбаты (Четвертьфинал)
  Винсент Спейди (Второй раунд)
  Иван Любичич (Первый раунд)
  Иржи Новак (Третий раунд)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Марио Анчич (Первый раунд)
  Йоахим Юханссон (Полуфинал)
  Гильермо Каньяс (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Фабрис Санторо (Третий раунд)
  Йонас Бьоркман (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые